Woodson, är ett efternamn och kan syfta på,

 Jacqueline Woodson, amerikansk författare.
 Mike Woodson, amerikansk basketspelare och tränare. 
 Robert Everard Woodson, amerikansk botaniker.
 Silas Woodson, amerikansk politiker.

Se även
 Woodson County